Скариты:

 Скариты — большое подсемейство из семейства жужелиц.
 Скариты — род жужелиц из подсемейства Scaritinae.